Emancipation Day ist eine Bezeichnung für:

 Juneteenth in den USA
 die antillianische Variante von Ketikoti